Luiz Henrique (Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1972) é um cantor e compositor brasileiro. No ano 2000, gravou de forma independente seu primeiro disco, o CD Provocante.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro